Expresso steht für:
 Expresso (Portugal), eine portugiesische Wochenzeitung
 Expresso (Brasilien), eine brasilianische Tageszeitung

Siehe auch:
 Espresso (Kaffeegetränk)